Андростен Фасосский (; IV век до н. э.) — мореплаватель-исследователь, один из навархов Александра Великого.

Сын Каллистрато, уроженец Тасоса, жил в Амфиполе. Был один из командующих флотом Александра Македонского.

Участвовал в территориальных исследованиях, проводимых Неархом в 324 — 323 годы до н. э. на берегах Персидского залива. Из поездки привёз ценную информацию о флоре и фауне этих мест.

Среди его посмертных работ были «Навигация по Индийскому морю» (Ὁ τῆς Ἰνδικῆς παραπλοῦς), «На побережье Индии», рассказывающие об истории и географии мест, которые они исследовали. Немногочисленные сохранившиеся фрагменты можно найти у Теофраста в «Истории растений», у Афинея из Навкратиса в «Пире мудрецов», у Арриана , Эратосфена из Кирены и Страбона.

Литература 
 Словарь греческой и римской биографии и мифологии. Смит, Уильям, изд. 1813—1893 

Военный персонал Александра Македонского
Флотоводцы Древней Македонии
Флотоводцы IV века до н. э.
Географы Древней Греции
Географы IV века до н. э.
Мореплаватели Древней Греции